Andrew Chan ist der Familienname folgender Personen:
 
* Andrew Chan (Bischof) (陳謳明), anglikanischer Bischof von Hongkong
 Andrew Chan (Dealer), australischer Drogendealer
 Andrew Chan (Forscher) (Andrew Man-Lok Chan), Wissenschaftler
 Andrew Chan (Schauspieler) (陳浚霆), Schauspieler in Hongkong
 Andrew Chan (Richter) (陳慶偉), Richter in Hongkong
 Andrew Chan (Programmierer)
 Andrew Chan (Politiker) (陳耀初), Politiker in Hongkong
 Andrew S. L. Chan, Forscher
 Andrew N Chan, Forscher

Siehe auch:
 Ka Lung Andrew Chan, Forscher
 Yong Jie Andrew Chan, Forscher